Дункан Кэмпбелл (; род. 1972) — ирландский видеохудожник. Лауреат премии Тёрнера 2014 года.

Биография 
Кэмпбелл родился в Дублине и учился в школе Саттон Парк, затем поступил в Ольстерский университет, где получил степень бакалавра в 1996, и в Школу искусств Глазго, где получил степень магистра искусств в 1998 году. Он родился в богатой семье и является наследником состояния в 60 миллионов евро. Его отец, Пэдди Кэмпбелл, бизнесмен, ставший скульптором, построил успешную кейтеринговую компанию, которая была в конечном итоге куплена Арамарком за 64,5 млн евро. Его родители фигурируют в списке богатых Sunday Independent в течение нескольких лет.

Творчество 
В 2008 году он был удостоен премии . В 2013 году Кэмпбелл был одним из трёх художников, выбранных для представления Шотландии на Венецианской биеннале.

1 декабря 2014 года было объявлено, что он стал обладателем премии Тёрнера 2014 года за произведение «Это для других» () — видеоработу, которая отражает африканское искусство и включает хореографическую композицию, вдохновлённую идеями Карла Маркса.

Примечания 

Лауреаты премии Тёрнера
Персоналии:Дублин
Современные художники Ирландии
Выпускники Школы искусств Глазго
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1972 году